Benjamin Bratt (* 1963), un acteur américain :
 Edith (Mary) Tolkien, née Bratt (18891971), la femme de l'écrivain britannique  ;
 Jesper Bratt (1998-), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Will Bratt (* 1988), un pilote automobile anglais ;

 le régime BRATT (BRAT, Diète BRATT), un régime alimentaire conseillé en accompagnement du traitement des entérites.

Voir aussi 
 Bratte

Patronyme germanique